Калуга или  муниципальное образование «Город Калуга» — городской округ и одноимённая административно-территориальная единица (город областного значения) в Калужской области России.

Административный центр — город Калуга.

История 
Статус и границы городского округа установлены Законом Калужской области от 28 декабря 2004 года.

Население

Населённые пункты 
В состав городского округа входят 73 населённых пункта, в том числе один город и 72 сельских населённых пункта:

В 2019 году село Новождамирово включено в черту города Калуги.

Официальные символы 

Официальными символами Городского округа «Город Калуга» являются герб (утверждён в 2000 году), флаг (также утверждён в 2000 году) и гимн — «Песнь о Калуге» (музыка А. И. Типакова, слова В. А. Волкова), утверждённый в 2005 году.

Органы власти 
Постоянно действующим представительным органом Калуги является Городская дума, которая из своего состава избирает Главу городского самоуправления. 13 сентября 2020 года на пятилетний срок избран VII состав Городской думы Калуги (по смешанной избирательной системе выбираются 35 депутатов: из них 25 избраны по одномандатным округам, 10  — по единому). Главой городского самоуправления с 25 сентября 2020 года является Юрий Евгеньевич Моисеев.

Функции исполнительной власти на территории Калуги выполняет Городская управа, возглавляемая Городским головой. Городской голова назначается Думой на конкурсной основе. Контракт с Городским Головой заключается на срок полномочий Думы, принявшей решение о назначении лица на должность Городского Головы, но не менее чем на два года. Городским головой Калуги является Дмитрий Александрович Денисов (с 20 декабря 2019 по 6 ноября 2020 года являлся исполняющим полномочия Городского головы).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городской управы
 Городская дума города Калуги

Городской округ город Калуга